Con Valpiana si possono indicare diversi toponimi italiani ed altro ad essi relativi.

Geografia

Frazioni
 Valpiana, frazione di Massa Marittima, in provincia di Grosseto.
 Valpiana, frazione di Serina, in provincia di Bergamo.

Località abitate
 Contrada Valpiana, località abitata di Foza, in provincia di Vicenza
 Valpiana, località abitata di Bannio Anzino, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola
 Valpiana, località abitata di Ossana, in provincia di Trento.
 Valpiana, località abitata di Segusino, in provincia di Treviso.
 Valpiana, località abitata di Valduggia, in provincia di Vercelli.

Aree naturali
 Valpiana, pianoro della Valbelluna, nel comune di Limana, ricca di aree umide di interesse naturalistico.

Altro
 Ferriere di Valpiana, resti di archeologia industriale nel territorio comunale di Massa Marittima.